Fabian Bäcker (Rotenburg an der Fulda, 1990. május 28. –) német labdarúgó, a Kickers Offenbach középpályása.

További információk 
Fabian Bäcker adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1990-ben született személyek
Hesseniek
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az Alemannia Aachen labdarúgói
A Kickers Offenbach labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek